Popólni kvadrát ima v matematiki dva pomena:

 pozitivno celo število, ki je kvadrat kakšnega drugega celega števila in se ga lahko zapiše v obliki n2 za poljuben celoštevilski n. (Glej kvadratno število).

 algebrski izraz, ki se ga lahko zapiše kot kvadrat nekega drugega izraza, na primer a2 ± 2ab + b2 = (a ± b)2.

Popolnega kvadrata se ne sme zamenjevati z magičnim kvadratom.

Algebra